Кнопп — фамилия. Известные носители:

 Кнопп, Вернер (1931—2019) — немецкий юрист, ректор Вестфальского университета имени Вильгельма.
 Кнопп, Гвидо (род. 1948) — немецкий писатель и журналист.
 Кнопп, Марвин (1933—2011) — американский математик.
 Кнопп, Конрад (1882—1957) — немецкий математик.
 Кнопп, Эгон (1876—1933) — латвийский политик, общественный и государственный деятель, юрист.

См. также 
 Кноп (значения)